Cal Torrents (Avinyonet del Penedès), casa d'Avinyonet
 Cal Torrents (Caldes de Montbui), casa a Caldes de Montbui
 Cal Torrents (Font-rubí), masia de Font-rubí